Il torneo di calcio ai XXV Giochi del Sud-est asiatico si tenne fra il 2 e il 17 dicembre 2009 a Vientiane.

Vincitori di medaglie

Torneo maschile

Partecipanti

Fase a gruppi

Group A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Semifinali

Finale 3º posto

Finale 1º posto

Torneo femminile

Partecipanti

Group stage

Finale